5471 Tunguska — asteroide
 Evento de Tunguska — queda de um objeto celeste ocorrida em 1908
 Rio Tunguska Inferior — rio na Sibéria, Rússia
 Rio Tunguska Pedregoso — rio na Sibéria, Rússia
 Tunguska brasileiro — queda de um objeto celeste ocorrida em 1930

Desambiguação